

Persone 
 Carl Sagan (1934-1996) – astrofisico statunitense
 Françoise Sagan (1935-2004) – scrittrice francese
 Ginetta Sagan (1925-2000) – attivista e partigiana italiana naturalizzata statunitense
 Jeanne Sagan (1979) – bassista statunitense
 Juraj Sagan (1988) – ciclista slovacco
 Leontine Sagan (1889-1974) – regista cinematografica tedesca
 Peter Sagan (1990) – ciclista slovacco

Altro 
 Sagan – nome francese e tedesco di Żagań, città della Polonia
 Sagan – film del 2008, diretto da Diane Kurys
Sagan – canzone dei Nightwish dedicata a Carl Sagan, pubblicata nel singolo Élan
 2709 Sagan – asteroide intitolato a Carl Sagan
 Cratere Sagan – cratere sulla superficie di Marte
 Hans von Sagan – personaggio del folklore prussiano